Красный ду́кер () — небольшое африканское млекопитающее семейства полорогих.

Ранее рассматривался в составе рода лесных дукеров (Cephalophus). В 2022 году вместе с бо́льшей частью видов, традиционно относимых к лесным дукерам, перенесён в род Cephalophorus.

Описание 
Красный дукер весит от 12 до 14 кг и достигает длины от 75 до 87 см. Высота в холке составляет 43 см, длина хвоста — от 9 до 14 см. Окрас верхней части тела красно-коричневого цвета, на спине голубовато-серого цвета. У животных прямые, направленные назад рога длиной 7 см у самцов и 3,5 см у самок.

Распространение 
Ареал красного дукера населяет территорию юго-востока Африки, начиная с юга Танзании, Малави, Мозамбика, Свазиленда, до востока Южной Африки (Мпумаланга и Квазулу-Натал).

Красный дукер обитает в вечнозелёных лесах и по берегам лесных рек.

Образ жизни 
Красные дукеры живут поодиночке, парами или самка с детёнышем, реже небольшими группами от 3-х до 5 особей. Границы округа помечают животные обоих полов. Они трутся о листья, ветки и стволы деревьев, оставляя на них пахучие вещества из своих желёз, расположенных под глазами. Знакомые животные приветствуют друг друга, потирая свои мордочки. У животных имеются общие места для испражнений. Они питаются утром и в полуденное время. Их рацион составляют листья, фрукты и цветки, реже трава. Часто животные сопровождают группы приматов, подбирая оброненные ими плоды и остатки пищи. Ночью красные дукеры скрываются в лесной чаще.

Размножение 
Размножение происходит круглый год. Через 210 дней беременности на свет появляется один детёныш. Он весит примерно 1 кг. Следующий помёт появляется у самки примерно через 235 дней.

Примечания

Литература 
 Gus Mills und Lex Hes: Säugetiere des Südlichen Afrikas — Eine illustrierte Enzyklopädie. Könemann Verlag, Köln 1997, ISBN 3-8290-3610-8
 Jonathan Kingdon: African Mammals. A&C Black Publishers Ltd. 2004, ISBN 978-0-7136-6981-7

Животные, описанные в 1834 году
Млекопитающие Африки
Полорогие